

Toponymie

La Concepción (Équateur)

La Concepción : municipalité du département de Masaya.

La Concepción (Mexique)

La Concepción (Panama)



Localités 
 La Concepción : capitale de la paroisse civile de Concepción de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa
 La Concepción : capitale de la paroisse civile de La Concepción de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;
 La Concepción : capitale de la paroisse civile de La Concepción de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo ;
 La Concepción : chef-lieu de la municipalité de Jesús Enrique Lossada dans l'État de Zulia ;

Subdivisions 
 La Concepción : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;
 La Concepción : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo.